Arcus peut faire référence à : 
 Arcus, nuage accessoire à un cumulonimbus  ;
 Arcus, un satellite artificiel ;
 Arcus (arme), un producteur bulgare d'armes ;
 Arcus (entreprise), un producteur norvégien de spiritueux ;
 Arcus, un type de relief en géologie planétaire;
 Arcus Odyssey, un jeu vidéo de rôle ;
 Schempp-Hirth Arcus, un planeur de haute performance.